Czerteż – słowo pochodzenia wołosko-rusińskiego związane z archaiczną gospodarką w Karpatach – wyrębem, wypalaniem i karczowaniem terenów zalesionych pod przyszłe osadnictwo (zobacz cyrhlenie).

Alternatywna etymologia – „najstarsze rosyjskie mapy stworzone w XVI wieku na podstawie opisów dróg” (por. ros. чертёж) – nie może być stosowana do toponimów, bo są starsze.

Miejscowości 
 Polska
 Czerteż – wieś w woj. podkarpackim w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Czerteż – osada w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Janów

 Ukraina
 Czerteż – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon żydaczowski
 Czerteż (ukr. – Чертеж) – wieś w rejonie użhorodzkim

Szczyty 
 Czerteż – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Czerteż – szczyt w Gorcach
 Czerteż – szczyt w Pieninach
 Czerteż – szczyt w Beskidzie Niskim
 Czerteż – szczyt w Beskidzie Niskim
 Czerteż – szczyt w Bieszczadach

Polany 
 Czerteż – polana w miejscowości Piwniczna-Zdrój
 Czerteż – polana w Paśmie Lubania w Gorcach

 Zobacz też
 Czertyżne

Przypisy